Атла́нтик-Си́ти () может означать:

Населённые пункты 
 Атлантик-Сити — город в штате Нью-Джерси (США)
 Атлантик-Сити — город в штате Вайоминг (США)

Искусство 
 «Атлантик-Сити» — криминальная мелодрама 1980 года

Здание 
 Атлантик-Сити — комплекс зданий в Санкт-Петербурге